Kumanovo (macedònic: Куманово) és una ciutat del nord de Macedònia del Nord, seu municipal de la municipalitat homònima.

La ciutat de Kumanovo és un dels enclavaments més conflictius que queden a la regió per la seva proximitat a la frontera amb Kosovo i Sèrbia.

Geografia 
El municipi limita amb Lipkovo, Ilinden i Aračinovo a l'oest, Sèrbia al nord, Sveti Nikole i Petrovec al sud, Staro Nagoričane i Kratovo a l'est.
Té una àrea de 509,48 km².

Demografia 
Segons la divisió territorial de 2003, foren incorporats a Kumanovo una part del municipi d'Orašac i la resta ho fou al de Staro Nagoričane.

Sense Orašac, Kumanovo tenia 94,589 habitants en 1994 i 103,205 el 2002. La població d'Orašac era de 1.638 en 1994 i 1.252 en 2002. la població actual és des 104,457 habitants.
En nombre d'habitants, Kumanovo amb 105 484 residents és el municipi de Macedònia del Nord més poblat, en contraposició al de Vraneštica.

Hi ha 48 centres habitats.

Notes 
  2002 census results in English and Macedonian (PDF)

Referències

Enllaços externs 

 Pàgina oficial
 Kumanovo municipality en la pàgina del Ministeri d'Autogovern Municipal 
 Kumanovo en una pàgina d'informació macedònia

Municipis de Macedònia del Nord